Hirondellea är ett släkte av kräftdjur. Hirondellea ingår i familjen Uristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hirondellea